Fellows peut désigner :

Patronymie 

 Edith Fellows (1923-2011), actrice américaine ;
 Graham Fellows (né en 1959), auteur comique, acteur et chanteur anglais ;
 Harry Fellows (1896-1987), ouvrier britannique, ancien combattant de la Première Guerre mondiale ;
 Ron Fellows (né en 1959), pilote automobile canadien ;
 Scott Fellows (né en 1965), réalisateur et producteur de télévision américain ;
 Simon Fellows, réalisateur et directeur de la photographie américain

Toponyme 

 Fellows,  une census-designated place américaine dans le comté de Kern, en Californie.

Autres 
 Fellows!, magazine de prépublication de manga remplacé par le Harta.
 Fellow est un titre honorifique anglo-saxon aux usages divers.